Кинотеатры «Колизей» — название, имеющее несколько значений.
 Колизей (кинотеатр, Санкт-Петербург) — один из старейших кинотеатров в Санкт-Петербурге.
 Колизей (Москва) — один из старейших кинотеатров в Москве.
 Колизей (кинотеатр, Екатеринбург) — кинотеатр в Екатеринбурге.
 Колизей (кинотеатр, Киров) — кинотеатр в Кирове, а также историческое название первого кинотеатра города.
 Колизей — кинотеатр в Тольятти.